

Alègre

Patronyme 

 Anne d'Alègre (?-1619), comtesse française ;
 Jean-Paul Alègre (né en 1951), auteur dramatique français ;
 Léon Alègre (1813-1884), peintre et historien régionaliste ;
 Patrice Alègre (né en 1968), tueur en série français.

Alegre

Patronyme 

 Miquel Pedrola i Alegre (1917-1936), soldat de la guerre d'Espagne ;
 Ramón Alegre Biosca (1981-), joueur de hockey sur gazon espagnol.

Toponyme 

 Alegre, une municipalité brésilienne située dans l'État de l'Espirito Santo.

Voir aussi 
 
 
 Pouso Alegre, une ville brésilienne de l'État du Minas Gerais
 Várzea Alegre, une municipalité brésilienne de l’État du Ceará

Patronyme hispanique
Patronyme français